Суху́мська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь грузинського міста Сухумі.

 Сухумська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Сухумська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Сухумська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сухумська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Сухумська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці